Die 32. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 18. und 19. Januar 1964 in Siegen in der Siegerlandhalle statt.

Zum dritten Mal in Folge wird Eberhard Schöler deutscher Meister im Einzel. Er besiegt im Endspiel Dieter Michalek, welcher zuvor Erich Arndt ausgeschaltet hatte. Einen weiteren Titel holt Schöler zusammen mit Dieter Forster im Herrendoppel, Vizemeister werden Conny Freundorfer/Martin Ness. Die Titelverteidiger im Doppel Arndt/Michalek schieden bereits in der ersten Runde überraschend aus (gegen Friedrich Haase/Manfred Werner).

Bei den Damen siegt Ingrid Kriegelstein im Einzel, im Doppel verteidigen Edit Buchholz/Heide Dauphin erneut den Titel und werden so zum dritten Mal in Folge deutscher Meister. Den Mixedwettbewerb gewinnt wie im Vorjahr das Ehepaar Heinz Harst/Inge Harst, diesmal vor Erich Arndt/Jutta Fischer.

Durch Heirat treten mehrere „altbekannte“ Damen unter anderem Namen an, etwa Oda Baucke (vorher Mielenhausen) und Rosemarie Seidel (vorher Gomolla). Karl-Heinz Scholl wurde die Teilnahme an dieser DM vom Westdeutschen Tischtennisverband untersagt, weil er ungenehmigt bei einem Turnier in Brüssel angetreten war und dabei den gleichzeitig ausgetragenen Düsseldorfer Bezirksmeisterschaften fern blieb.

Die Einzel wurden wie bisher im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen, bei den Doppeln und im Mixed wurden zwei Gewinnsätze ausgespielt.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Mixed

Literatur 
 Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1964/3, Ausgabe West

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1963/64 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018)
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1-4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 30. Januar 2018)
	

1964
Tischtennisveranstaltung 1964
Sportveranstaltung in Siegen